O Coraceros Polo Club é um clube civil de futebol do Uruguai da cidade de Montevidéu fundado em 20 de julho de 1984 (Legalmente em 5 de junho de 1985) como clube equestre e, em 2008, disputou a segunda divisão amadora do Uruguai. Atualmente, encontra-se desfiliado da Asociación Uruguaya de Fútbol.

A premissa da equipe é que seu elenco seja composto unicamente de policiais e familiares destes.

Clubes de futebol do Uruguai
Clubes de futebol fundados em 1984